Малая:

Топоним 
 Малая — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Малая — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Малая — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Малая — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Малая — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Малая — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Малая — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Малая — до 1963 года название деревни Исаево в Верхнеуслонском районе Татарстана.

Реки 
 Малая (приток Арапихи) — в Новосибирской области
 Малая (приток Кодимы) — в Архангельской области
 Малая (приток Ляли) — в Свердловской области
 Малая (приток Олымьи) — в Ханты-Мансийском АО
 Малая (приток Пизьмы) — в Пермском крае
 Малая (река, впадает в Пинежское) — в Архангельской области
 Малая (приток Поперечной) — на Алтае
 Малая (приток Уньи) — в Коми
 Малая (приток Чесноковки) — в Кемеровской области

Озёра 
 Малая — в Красноярском крае

Фамилия 
 Мала́я, Любо́вь Трофи́мовна (1919—2003) — советский украинский терапевт, академик АМН СССР.
 Малая, Оксана Александровна (род. 1983) — украинская девушка, ставшая известной благодаря собакоподобному поведению.

См. также 
 Малый
 Малое